Христо Атанасов може да се отнася за:

 Христо Атанасов (1877 – 1908), български революционер, деец на ВМОРО във Велешко и Битолско, родом от Диканя;
 Христо Атанасов (1869 – ?), български революционер, деец на ВМОРО в Дебърско, родом от Пасинки.
 Христо Атанасов (1965 -), български политик, председател на Националния съвет на Либертас България;
 Христо Анастасов, български емигрантски деец в САЩ, деец на МПО